Сухомли́нов — російське прізвище українського походження. Відомі носії:

 Сухомлинов Владислав Валерійович (1978) — український футболіст та футбольний суддя.
 Сухомлинов Володимир Олександрович (1848—1926) —Київський, Подільський та Волинський генерал-губернатор.
 Сухомлинов Михайло Іванович (1828—1901) — російський філолог і літературознавець.
 Сухомлинов Олег Валерійович (1970) — український футболіст, захисник.
 Сухомлинов Рудольф Олегович (1993) — український футболіст.

Див. також 
 Сухомлин (значення)